

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju głównego

Wimbledon 2011
Wimbledon – gra pojedyncza dziewcząt